Пухово — топоним в России:
 Пухово — село в Лискинском районе Воронежской области;
 Пухово — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Вёскинская волость);
 Пухово — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Выборская волость);
 Пухово — село в Анучинском районе Приморского края.

См. также 
 Большое Пухово — деревня в Поддорском районе Новгородской области;
 Малое Пухово — деревня в Поддорском районе Новгородской области.